Улица Леси Украинки () — центральная пешеходная улица в Луцке, которая тянется от площади Братский Мост пересекает улицы Сенаторки Левчановской, Кривой Вал, Пушкина, Крылова, Градный Спуск и выходит к Театральной площади в центре города. Длина улицы Леси Украинки — 730 м. Зародившись ещё в эпоху средневековья, улица играла роль одного из главных направлений на заглушецкому пригороде Луцка. Вела от города на север и восток. Вдоль неё располагались в разное время до 10 культовых сооружений. После XVIII века улица стала интенсивнее развиваться, именно вдоль неё происходило развитие города на север. Улица с XIX века была главной в городе. В советское время стала пешеходной. На улице расположено несколько памятников архитектуры, улица играет роль важной торговой артерии города.

История

Появление улицы в эпоху Средневековья 
Хотя Луцк как город формировался на островной части (историко-культурный заповедник когда-то был островом), однако территория прилегающих урочищ уже с VIII века составляла единый поселенческий комплекс вместе с островом. На это указывают археологические исследования, согласно которым на этих территориях наблюдается плотная жилая застройка, представлена остатками полуземляночнох сооружений. Цепь поселений зафиксирована в виде сплошной полосы. Здесь в частности обнаружен богатый керамический комплекс и следы железообрабатывающего производства. От острове этот участок был отделён рекой Глушец. В XII веке из фонда князя Мстислава Владимировича на Святой горе этого пригорода был построен Пречистенский монастырь с церковью Успения Пресвятой Богородицы, до которого от островной части вела дорога. Именно это стало основной причиной развития дороги, которая стала называться Пречистенской. Оживлению улице способствовал тот факт, что в XIII веке Василько Романович фундував строительство Васильевского монастыря с церковью Святого Василия на соседней горке. Монахи этого монастыря занимались одним из госпиталей, расположенных в Окольном замке на острове.

Литовский период. Развитие сети культовых зданий 
С середины XIV века уже известно название территории — Помостичи. Здесь были достаточно мощные укрепления. Рельеф местности не только делал Помостичи удобной для хозяйственной жизни, но и для укрепления. Поэтому в княжеские времена здесь был насыпан только один вал с севера (теперь это улица Кривой Вал, которая пересекается с Леси Украинка). В это время на Помостичах были две башни: Малые ворота на севере и Глушецкая башня, которая находилась над мостом на реке Глушец к островной части. Дорога, которая соединяла эти башни, теперь является частью улицы Леси Украинки. В то время Пречистенская была одним из двух главных направлений на заглушецком пригороде и вела в монастырь и ворота. Вероятно, уже в XV веке Помостичи соединялись с островом Глушецким мостом. На площади рядом с Глушецкими воротами возле моста была торговая площадь.Пречистенский монастырь и крещатые овраги за ними были северный границы княжеского Луческа. Ситуация сохранялась и в более поздние времена. Скорее всего, именно в XV веке было построено большинство церквей на Помостичах вдоль главной дороги. В XVI веке существовали такие храмы : 
 Святого Михаила. 
 Рождества Христова. 
 Святой Параскевы Пятницы. 
 Успения Пресвятой Богородицы Пречистенского монастыря. 
 Благовещение. 
 Святого Василия Васильевского монастыря. 
 Воскресения Христова. 
 Святого Креста.

С конца этого века улица начинает называться Олицкою.

Время Короны 

В конце XVI века за чертой города был построен костел Святого Креста с монастырём. На рубеже веков именно по улице Олицкого происходили крестные ходы католического духовенства и прихожан от кафедры, расположенной у Окольного замка, до костела Святого Креста.

 

В XVIII веке храм Святого Михаила был передан ордену тринитариев. Первоначально этот храм использовался ими, но через несколько лет на его месте конвент построил новый монастырский комплекс с костелом в стиле барокко.

 

Примерно в это время название улицы изменилась с Олицкой на Дубновскую, поскольку ей происходила связь Луцка с Дубно. В конце этого века на так называемом Марсовом поле рядом с костелом Святого Креста, который в то время уже принадлежал ордена бернардинцев, разместился один из конных полков Литовского корпуса. Здесь были построены казармы и конюшни.

Новое развитие в Российской империи 
После присоединения Волыни к Российской империи, конный полк Литовского корпуса был выделен в состав Луцкого гарнизона. Казармы надо было перенести в другое место. Причины, по которым активно осваивалась территория за северной границей города, побудили не только Дубновскую улицу, но и весь город расширяться на север. Древние укрепления и Малые ворота, которые располагались на улице, были ликвидированы в 1803 году. Улица Дубенская продлилась до военных казарм и вышла на поле между казармами и бернардинским костелом. Это поле было упорядоченное и получило название парадной площади. Казармы перенесли. Улица не только стала главной артерией бывших Помостичив, но и приобрела стратегическое значение, поскольку именно ею происходил почтовый, торговый и другая связь с другими городами империи.

Во второй половине XIX века происходило значительное обновление улицы и её стремительное развитие. В 1860-х годах через Луцк провели Киево-Брестское стратегическое шоссе. И прошло оно по улице Дубенской. Это только подкрепило важность и престижность улицы. Она сразу же стала замощённой и получила новое название — Шосова. Город по немного перенес общественные учреждения с острова в район улицы Шосовой. Центр Луцка медленно переместился на север вдоль этой улицы. В месте её выхода на Параднуюплощадь построили крытый цирк с аттракционами, а в 1870-х рядом с улицей, возле Тринитарского монастыря заложили первый городской публичный сад. Напротив него два электротеатра — «Модерн» и «Ренессанс».

Архитектурное разнообразие 
Застройка улицы была разнообразной. Если в начале века архитектуре Шосовой (тогда ещё Дубновского) были присущи деревянные дома и такие, в которых первый этаж был кирпичным, а второй деревянным, то в последней трети ситуация резко изменилась. Улица обновилась в кирпиче. Здесь смешались много архитектурных стилей, популярных в то время в Европе. Место занял так называемый кирпичный нетинькований стиль, здания которого имеют богатое своеобразное декорирование, используется кирпич разных цветов и формы. На карнизах каждого дома улицы был оригинальный орнамент. Здания имели аттики различных форм. Очень распространённым был приём ставить скульптуры в нишах домов. Разноцветным кирпичом выделяли цоколь, перемычки, элементы карнизов, образовывали декоративные композиции из филёнок, которые изредка заполнялись барельефным орнаментом из алебастра. Кроме того, все дома имели много кованых элементов экстерьера: балконы, вазоны, решётки, козырьки, ограждения, перила и т. п.

На Шоссейной располагались самые престижные гостиницы «Версаль», «Бристоль», «Европейский», «Волынский», рестораны, знаменитое кафе «Турецкий кофе» и престижная чайная «Под шафраном» Луцкого общества трезвости. Обычно на первом этаже домов были разны магазинчики, а второй и третий отводились под конторы и жильё. В 1894 году по инициативе Луцкого Крестовоздвиженского братства на краю улицы была построена Иверская часовня. Чуть глубже был сооружён гранитно-бронзовый памятник императору Александру III. Также в это время на Шоссейной, луцкой семьёй домовладельцев и бизнесменов Кронштейны было построено несколько домов, которые стали украшением не только улицы, но и всего города. Одному из них был присущ стиль итальянского Возрождения, другой выполнен в стиле ропетовщины. В последнюю очередь была перенесена главная почта. Улица Шосова стала своеобразным архитектурным музеем: эклектичные, современные, сдержанные в цвете сооружения чередовались несколькими цветовыми произведениями кирпичного стиля. Наконец XIX века улица стала очень многолюдной, и были планы сделать её пешеходной, однако это произошло позже. В XX веке улицу переименовали в честь императора Николая II. В сентябре 1909 году в городе ввели электрическое освещение улиц. И именно улица Императора Николая II была первой освещена электричеством. Во время Первой мировой войны она носила название Главная.

Межвоенное двадцатилетие 

Уже в 20-х годах XX века, когда Волынь снова вошла в состав Польши, ситуация на улице несколько изменилась. После первой мировой, когда Главная была переполнена различными прифронтовыми управлениями, где в частности любили проводить время высшие военные чины того времени, улица обновляется. Название улицы изменяют: теперь она называется Ягеллонского. Проезжую часть замостили каменными шестиугольниками местного производства. Было реконструировано и возведено несколько новых сооружений. Среди них выделялся дом в стиле модерн, построенный акционерным обществом «Гранберг и Гринберг Стокгольм-Петербург». В целом улица была переполнена различными кондитерскими, кафе, ресторанами, отелями, клубами, книжными магазинами, обществами, магазинчиками, офисами. До 1927 года на улице располагалась главная почта. На Ягеллонской проводились различные демонстрации, бывавший Пилсудский.

Советский период 

После 1939 года название Ягеллонского изменили на Сталина и установили памятник вождю. Сегодня на месте памятника сквер, где также стоит памятник секретарю Волынской организации Коммунистической партии Западной Украины в межвоенный период Степану Бойко. Вторая мировая война принесла немалые руины на улицу Сталина. Половина застройки была разрушена бомбами. Среди них много домов кирпичного стиля, неоренессансный дом кронштейны и другие. В 1947 году разобрали Пятницкую часовню, которая стояла неподалеку. После войны улица стала называться Советской. Бывшие небольшие магазинчики объединялись, делались широкие витрины для торговли. Вследствие послевоенного восстановления вид улицы существенно изменился. В 1960-х годах была сожжена Иверская часовня. Впоследствии значение Советской как главной улицы теряется. Эту роль берёт на себя улица Ленина (теперь проспект Воли), которая от прежнего Бернардинского костела шла на восток. В 1980-х годах на Советской провели реконструкцию, и она стала пешеходной. Многие дома отремонтировались, обновилась штукатурка, но почти ни один дом кирпичного стиля не был восстановлен. В начале 1990-х улица получила название Леси Украинки.

Современный период 

Теперь улица Леси Украинки — пешеходная улица, которая простирается от Старого города до центральной Театральной площади, одна из самых людных улиц центра города и Луцка вообще. Здесь, как и раньше, много сооружений общественного назначения. Есть рестораны, магазины, офисы, жильё, государственные организации. Среди последних:

 Луцкий горрайонный суд
 Управления образования областной администрации
 Медицинский колледж
Также здесь расположена Галерея искусств, книжный пассаж; вдоль улицы в 2010 году был отреставрирован сквер, в котором установили знак городов-партнёров Луцка. Также было построено несколько новых сооружений.

Дома 
Улица Леси Украинки хранит немало домов разных эпох и стилей. Старые здания находятся в нижней части улицы возле Старого города, новые — в верхней рядом с Театральной площадью.

Галерея

Примечания 

Улицы Луцка
Улицы, названные в честь Леси Украинки